Фра́кция (от  — доля, часть) — многозначное слово:

 Фракция, в географии — в Италии территориально обособленная часть коммуны.
 Фракция — часть вещества, извлекаемая при дистилляции или ректификации. См.: Фракционный состав нефти.
 Фракция, в горном деле, металлургии, минераловедении — часть сыпучего или кускового твёрдого материала (например, песка, руды, концентрата) либо жидкой смеси (например, нефти), выделенная по определённому признаку.
 Фракция, в политике — группа политических деятелей, объединённая сходными политическими взглядами, внутри более широкой организации.
 «Фракция» — комплекс оптической разведки.

Примечания